Канал — середовище для передачі певної сутності:
 Канал (гідротехніка) — водний канал, судноплавний канал
 Канал (телекомунікації)
 Телевізійний канал
 Канал вводу-виводу
 Канал (порожнина)
 Кабельний канал
 Вентиляційний канал
 Канал реакції
 Канал управління (автоматичне управління)
 Канал польового транзистора
 Канал — роман Івана Григурка
 «Канал» (1957) — польський фільм режисера Анджея Вайди
 «Канал» (1975) — фільм, знятий на кіностудії Довженка за однойменним романом Івана Григурка

Канал — селище, Моркинський район, Марій Ел
 Канал — селище, Первоуральський міський округ, Свердловська область, Росія

Джерела